Э́рика Ту́вике (; ) — эстонская кёрлингистка.

В составе женской сборной Эстонии участница трёх , в составе смешанной сборной Эстонии участница . Шестикратная .

Играет на позиции первого.

Кёрлингом начала заниматься в 2016, до этого занималась лёгкой атлетикой (бег на различные дистанции — от спринта до марафона).

Достижения 
 : золото (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Тартуский университет.

Работает юристом в эстонском отделении международной юридической фирмы Eversheds Sutherland Ots & Co

Примечания

Ссылки 
 
 
 Erika Tuvike photos - sportfoto.com

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу
Легкоатлеты Эстонии
Юристы Эстонии
Выпускники Тартуского университета